Жуан (Иоанн) III (; ) — король Португалии (1521—1557), двоюродный племянник Жуана II, сын Мануэла I Счастливого.

Ранние годы 

Жуан, старший сын короля Мануэля I, родился в Лиссабоне 7 июня 1502 года, и это событие было отмечено одой поэта Жила Висенте. Молодой принц был объявлен наследником престола в 1503 году, когда родилась его младшая сестра Изабелла.

Жуан получил хорошее образование, в числе его учителей были астролог Томас де Торрес, епископ Визеу Диогу де Ортиш и Луиш Тейшейра Лобу — один из первых португальских гуманистов эпохи Возрождения, ректор университета Сиены (1476), профессор права в Ферраре (1502).

В возрасте шестнадцати лет Жуану была сосватана его двоюродная сестра, 20-летняя Элеонора Австрийская, старшая дочь Филиппа I, но вместо этого она вышла замуж за его овдовевшего отца Мануэля I. Жуан болезненно воспринял эту ситуацию: хронисты пишут, что после этого он стал меланхоличным и апатичным. Некоторые историки также утверждают, что неудавшаяся свадьба с Элеонорой была одной из главных причин того, что Жуан позже стал горячо религиозным человеком.

Начало правления 
19 декабря 1521 года Жуан был коронован в Церкви Сан-Домингуш в Лиссабоне. Жуан III продолжил централизаторскую и абсолютистскую политику своих предков. Он созывал португальский Кортес только три раза: в 1525, 1535 и 1544 годах. Он также пытался перестроить административную и судебную систему королевства.

Брак сестры Жуана III Изабеллы с Карлом V, императором Священной Римской империи, позволил португальскому королю создать прочный союз с Испанией и Священной Римской империей. Для укрепления своих связей с Австрией он женился на Екатерине Австрийской, младшей сестре Карла V.

Правление 

Обширная Португальская империя была тяжела в управлении и обременена большими долгами и дефицитом внешнего торгового баланса. Индийским и дальневосточным интересам Португалии всё более вредило плохое администрирование назначенных чиновников. В результате сбоев в управлении постепенно чахла португальская торговая монополия. С учётом сложной международной ситуации Жуан III объявил мобилизацию мужчин от 20 до 65 лет 7 августа 1549 года.

Владения португальцев оказалась под угрозой со стороны Османской империи, как в Индийском океане, так и в Северной Африке, в результате чего Португалия увеличила расходы на оборону. Между тем, в Атлантике, где португальские корабли выдерживали постоянные атаки корсаров, активизировались французы, попытавшиеся создать колонию в Бразилии и заключить союз с аборигенами против португальцев. В конце концов французы были вынуждены покинуть Бразилию к 1565 году.

В первые годы царствования Жуана III продолжались исследования Дальнего Востока. Португальцы достигли Китая и Японии, однако эти достижения были компенсированы давлением со стороны крепнувшей Османской империи Сулеймана Великолепного, особенно в Индии, где нападения турок становились всё более частыми. Расходы на отстаивание индийских интересов были велики. Чтобы удержать Индию, Жуан III отказался от ряда крепостей в Северной Африке — Сафима, Азаморы и других.

Жуан III добился закрепления португальских интересов на Молуккских островах, богатых специями. После почти десяти лет стычек в Юго-Восточной Азии он подписал договор в Сарагосе с императором Карлом V 22 апреля 1529 года. Договор в Тордесильясе разграничил области испанского и португальского влияния в Азии.Царствование Жуана III было отмечено активной дипломатической деятельностью. С Испанией он заключал альянсы посредством браков (собственного с Екатериной; принцессы Изабеллы — с Карлом V; принцессы Марии — с Филиппом II), что обеспечило мир на Пиренейском полуострове. Однако браки между довольно близкими родственниками обусловили плохое здоровье детей Жуана и будущего короля Себастьяна I.

Жуан III остался нейтральным во время войны между Францией и Испанией, но твёрдо противостоял нападениям французских корсаров. Он укрепил отношения с Папой путём введения инквизиции в Португалии. Эта связь с католической церковью дала его братьям Энрике и Афонсу кардинальские шапки, а его внебрачному сыну Дуарте — чин архиепископа Браги. Торговые отношения были активизированы с Англией, странами Прибалтики и Фландрии. Между тем, на другом конце света Португалия была первой европейской страной, наладившей связи с Японией. В Китае португальцы заняли Макао, что позволило им взять под контроль ценный торговый маршрут.

В 1550 году Жуан III подчинил себе вооружённые силы рыцарского Ависского ордена.

Культура 

Жуан III активно поддерживал деятелей культуры и образования. В литературе он содействовал Жилу Висенте, Гарсии де Резенде, Са де Миранде, Бернардину Рибейру, Фернану Мендешу Пинту, Жуану де Баррушу и Луишу де Камойншу. В науке король поддержал математика Педру Нунеша и врача Гарсию де Орту. Благодаря его связям с португальскими гуманистами, такими, как Луиш Тейшейра Лобу, Эразм посвятил свою Chrysostomi Lucubrationes Жуану III.

Монарх обеспечивал стипендиями португальских студентов за рубежом, в основном в Парижском университете, послав туда пятьдесят студентов во главе с Диогу де Гувейя. Он окончательно перенес португальский университет из Лиссабона в Коимбру в 1537 году. В 1542 году Жуан III открыл в Коимбре колледж искусств, пригласив многих выдающихся португальских и европейских преподавателей во главе с Андре де Гувейя из колледже в Бордо.
Еще одним важным аспектом деятельности Жуана III была поддержка миссионеров в Новом Свете, Азии и Африке. В 1540 году, после обращений к папе с просьбой о миссионерах для португальской Ост-Индии, Жуан III назначил Франциска Ксаверия в Азию в качестве Апостольского нунция. Он с энтузиазмом поддержал Диогу де Гувейя, который советовал королю привлекать молодежь в образованное Общество Христа. Со временем иезуиты приобрели огромное влияние в стране. Король, королева и инфанты слушались их внушений. Иезуиты проникли во все слои общества, овладели университетами и стали господствовать над общественной жизнью Португалии.

Инквизиция 

Инквизиция была введена в Португалии в 1536 году и была помещена под власть короля. Великий инквизитор назначался Папой Римским после одобрения короля, и он всегда происходил из королевской семьи. В Португалии первым Великим инквизитором стал кардинал Энрике, брат короля (позже и сам ставший королём). По своим масштабам преследование еретиков в Португалии превзошло даже то, что творилось в других частях Пиренейского полуострова.

Смерть 
С 1539 года наследником престола был Жуан Мануэль, принц Португалии, который женился на Хуане Австрийской, дочери Карла V. Однако в 1554 году Жуан умер от диабета, за восемнадцать дней до рождения его сына Себастьяна. Когда Жуан III умер от апоплексического удара в 1557 году, его единственным наследником оказался его трехлетний внук, Себастьян. Ныне тело Жуана III покоится в монастыре Жеронимуш в Лиссабоне.

Семья 
С 1525 года женат на дочери короля Кастилии Филиппа I Екатерине Австрийской. От этого брака родились:
 Афонсу (1526)
 Мария (1527—1545) — супруга короля Испании Филиппа II.
 Изабелла (1529)
 Беатриса (1530)
 Мануэл (1531—1537)
 Филипп (1533—1539)
 Диниш (1535—1537)
 Жуан Мануэл (1537—1554) — супруг Хуаны Австрийской.
 Антонио (1539—1540)

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 Serrão, Joel (dir.) (1971). Dicionário da História de Portugal, Vol. II. Lisboa.
 Domingues, Mário (1962). D. João III O Homem e a Sua Época. Lisboa: Edição Romano Torres.
 Paulo Drummond Braga, D. João III (Lisbon: Hugin, 2002).

Инфанты Португалии
Короли Португалии
Правители Европы XVI века